Tour of Britain 2018 var den 79. udgave af det britiske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 2. til 9. september 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev franske Julian Alaphilippe fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Mads Würtz Schmidt kørte for 
 Matti Breschel kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Sprintkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI Europe Tour 2018